Een periode-1-element is een chemisch element in de eerste regel (of periode) van het periodiek systeem der elementen. Deze elementen kenmerken zich doordat alleen de 1s-schil elektronen bevat. Omdat deze schil maximaal twee elektronen kan bevatten, bevat deze eerste periode slechts de twee elementen die in het periodiek systeem hieronder gekleurd zijn.

Chemisch element